Die Türkiye 2. Futbol Ligi B Kategorisi 2003/04 war die 33. Spielzeit der dritthöchsten türkischen Spielklasse im professionellen Männer-Fußball. Sie wurde am 24. August 2003 mit dem 1. Spieltag begonnen und am 16. Mai 2004 mit dem 32. und letzten Spieltag abgeschlossen.

Austragungsmodus 
In der Saison 2003/04 wurde die TFF 2. Lig wie in der Vorsaison als eine dreigleisige Liga gespielt. Ferner wurde die Gesamtmannschaftszahl von 51 auf 52 gesenkt. Diese 51 Mannschaft spielten in drei Gruppen mit jeweils 17 Mannschaften um den Aufstieg in die 2. Lig A Kategorisi bzw. gegen den Abstieg in die TFF 3. Lig. Die Einteilung der Liga wurde regionalspezifisch durchgeführt, sodass meistens alle Teams einer Gruppe aus benachbarten oder nah zueinander gelegenen Provinzen kamen. Alle Erstplatzierten stiegen direkt in die 2. Lig A Kategorisi auf, während die zwei letztplatzierten Teams aller Gruppen abstiegen.

Zu Saisonbeginn waren zu den von der vorherigen Saison verbleibenden 43 Mannschaften die drei Absteiger aus der 2. Lig Erzurumspor, Gümüşhane Doğanspor, Ankara Şekerspor, die fünf Neulinge Osmaniyespor, Yeni Kırşehirspor, Aksarayspor, Yalovaspor, Çorluspor hinzugekommen. Die Neulinge waren aus der TFF 3. Lig aufgestiegen.

Karagümrük SK (Gruppe A), Sarıyer SK (Gruppe B), Mardinspor (Gruppe C) erreichten in ihren Gruppen die Meisterschaft der 3. Lig und damit den direkten Aufstieg in die 2. Lig. Zum Saisonende standen aus der Gruppe A Sidespor, Mustafakemalpaşaspor aus der Gruppe B Amasyaspor, Gümüşhanespor und aus der Gruppe C Mezitlipor, Iğdırspor als Absteiger in die TFF 3. Lig fest.

Zum Saisonstart änderte Yeni Nazillispor seinen Namen in Nazilli Belediyespor, Antalya Kepezspor in Sidespor und Gümüşhane Doğanspor in Gümüşhanespor um.

Gruppe A

Abschlusstabelle

Gruppe B

Abschlusstabelle

Gruppe C

Abschlusstabelle

Siehe auch 
 Süper Lig
 TFF 1. Lig
 TFF 2. Lig
 TFF 3. Lig

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 2. Lig auf tff.org dritthöchste Spielklasse seit 2001 (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 3. Lig auf tff.org dritthöchste Spielklasse von 1967 bis 2001 (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der Türkiye 2. Futbol Ligi B Kategorisi 2003/04 auf tff.org (türkisch)
 Türkiye 2. Futbol Ligi B Kategorisi 2003/04 auf angelfire.com (englisch)

2003/04
Fußballsaison 2003/04